Discurso - mensagem oral
O Discurso - discurso feito durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 1964 pelo futuro presidente Ronald Reagan em apoio ao candidato Republicano Barry Goldwater
Análise do discurso - na Linguística, "discurso" refere-se às construções ideológicas presentes em um texto

Desambiguação